De Rally van Monte Carlo 2014, formeel 82ème Rallye Automobile de Monte-Carlo, was de 82e editie van de Rally van Monte Carlo en de eerste ronde van het wereldkampioenschap rally in 2014. Het was de 520e rally in het wereldkampioenschap rally die georganiseerd wordt door de Fédération Internationale de l'Automobile (FIA). De start was in Gap en de finish in Monte Carlo.

Verslag 
Regerend wereldkampioen Sébastien Ogier zette zijn succesreeks uit het vorige seizoen voort, met een gecontroleerde overwinning in moeilijke condities die de Monte Carlo dit keer met zich mee bracht. Na een stroef begin herpakte hij zich en nam in de loop van de tweede etappe de leiding over van een verrassend sterk acterende Bryan Bouffier in een privé-ingeschreven Ford Fiesta RS WRC. Hij en Robert Kubica bleken uiterst competitief aan het begin van de rally, maar terwijl Kubica uit de rally verongelukte, was Bouffier constant en moest uiteindelijk alleen zijn meerdere erkennen in Ogier, met een verdienstelijke tweede plaats als resultaat.
Op plaats drie zag de rally in Kris Meeke eveneens een podium debutant en loste hiermee het vertrouwen die Citroën in hem had gestoken in. Hyundai, die na tien jaar absentie terugkeerden in het kampioenschap, kenden daarentegen een ongelukkig debuut: Thierry Neuville verongelukte voor de derde keer op rij in Monte Carlo en Daniel Sordo werd getroffen door mechanische pech.

Programma

Resultaten

Statistieken

Klassementsproeven

Power Stage  
 Extra punten werden verdeeld voor de drie beste tijden over de 16,55 kilometer lange Power Stage aan het einde van de rally.

Kampioenschap standen

Rijders

Constructeurs 

 Noot: Enkel de top 5-posities worden in beide standen weergegeven.

Externe links 
  Onofficiële resultaten op juwra.com
  Onofficiële resultaten op ewrc-results.com

Monte
Rally van Monte Carlo